{| style="padding:0.3em; float:right; margin-left:15px; border:1px solid #B8C7D9; background:#f5faff; font-size:90%; line-height:1.5em"
|- style="text-align:center; background:#eebf6e"
!colspan="12"|ATX Open 2023
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Campioane:
| 
|colspan="9" |  Erin Routliffe   Aldila Sutjiadi
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Finaliste:
| 
|colspan="9" | Nicole Melichar-Martinez   Ellen Perez
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Scor:
| 
|colspan="9" |  6–4, 3–6, [10–8]
|
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" | Probe
|-
|style="text-align: right;"|'Simplu
| 
|Feminin
|-
|style="text-align: right;"|Dublu
| 
|''Feminin
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" |
|-
|}ATX Open 2023 – Dublu''' a avut loc la sfârșitul lunii februarie și începutul lunii martie 2023. Șaisprezece perechi de jucătoare de dublu  s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Austin, Texas, disputat pe terenuri cu suprafață dură. A fost prima ediție a turneului.

Erin Routliffe și Aldila Sutjiadi au învins în finală perechea Nicole Melichar-Martinez și Ellen Perez cu 6–4, 3–6, [10–8] câștigând titlul de dublu la ATX Open 2023.

Capi de serie

Tabloul principal

Note

Legături externe
 Main draw

2023
WTA Tour 2023